Список птиц Израиля включает около 545 видов. Среди них исчезнувшие (Страус, Бурый рыбный филин), редкие (138 видов), интродуцированные (Ожереловый попугай Крамера, Попугай-монах, Обыкновенная майна, Камбоджийский скворец, Euodice malabarica) и нуждающиеся в международной охране виды (14 видов).

Страусовые
Семейство Страусовых (Struthionidae) исчезло с территории Израиля в 1920-х годах. В настоящее время разводятся в контролируемых условиях, на страусовых фермах. Также делаются попытки вернуть их в дикую природу; так, в 2005 году в заповеднике в Негеве было выпущено на волю стадо примерно в сто голов.
  (Struthio camelus molybdophanes) — Подвид S. c. molybdophanes, в настоящее время водящийся только в Эфиопии, северной Кении и Сомали, иногда выделяют в отдельный вид — сомалийский страус.

Гагаровые 
Семейство Гагары (Gaviidae) представлено 2 видами:

Поганковые 
Семейство Поганковые (Podicipedidae) представлено 5 видами:

Альбатросовые 
Семейство Альбатросовые (Diomedeidae) представлено одним видом:
 Белошапочный альбатрос (Thalassarche cauta) — был обнаружен единственный раз в 1981 году.

Буревестниковые 
Семейство Буревестниковые (Procellariidae) представлено следующими видами:
 Тайфунник Шлегеля  (Pterodroma incerta)
 Мягкопёрый тайфунник (Pterodroma mollis)
 Зеленомысский мягкопёрый тайфунник (Pterodroma feae)
 Пестролицый буревестник (Calonectris leucomelas)
 Средиземноморский буревестник (Calonectris diomedea)
 Бледноногий буревестник (Puffinus carneipes)
 Большой пестробрюхий буревестник (Puffinus gravis)
 Серый буревестник (Puffinus griseus)
 Обыкновенный буревестник (Puffinus puffinus)
 Балеарский буревестник (Puffinus mauretanicus)
 Левантский буревестник (Puffinus yelkouan)
 Малый буревестник (Puffinus assimilis)
 Тёмный буревестник (Puffinus lherminieri)
 Персидский буревестник (Puffinus persicus)

Качурковые 
Семейство качурковые (Hydrobatidae) представлено 5 видами:
 Качурка Вильсона - Oceanites oceanicus
 Британская качурка - Hydrobates pelagicus
 Мадейрская качурка - Oceanodroma castro
 Северная качурка - Oceanodroma leucorhoa
 Вилохвостая качурка - Oceanodroma monorhis

Фаэтоны 
Семейство Фаэтоны (Phaethontidae) представлено одним видом:
 Красноклювый фаэтон (Phaethon aethereus)

Пеликановые 
Семейство пеликановые (Pelecanidae) представлено 3 видами:

Олушевые 
Семейство олушевые (Sulidae) представлено 3 видами:
 Северная олуша (Morus bassanus)
 Голуболицая олуша (Sula dactylatra)
 Бурая олуша (Sula leucogaster)

Баклановые 
Семейство баклановые (Phalacrocoracidae) представлено 3 видами:
 Большой баклан — Phalacrocorax carbo
 Хохлатый баклан — Phalacrocorax aristotelis
 Малый баклан — Phalacrocorax pygmaeus

Змеешейки 
Семейство Змеешейки (Anhingidae) представлено одним видом:
 Anhinga melanogaster — Индийская змеешейка

Фрегаты 
Семейство Фрегаты (Fregatidae) представлено одним видом:
 Fregata ariel — Фрегат Ариель

Цаплевые 
Семейство Цаплевые (Ardeidae) представлено следующими видами:
 Серая цапля — Ardea cinerea
 Черношейная цапля — Ardea melanocephala
 Цапля-голиаф — Ardea goliath
 Рыжая цапля — Ardea purpurea
 Большая белая цапля — Ardea alba
 Чёрная цапля — Egretta ardesiaca
 Средняя белая цапля — Egretta intermedia
 Береговая цапля — Egretta gularis
 Малая белая цапля — Egretta garzetta
 Жёлтая цапля — Ardeola ralloides
 Египетская цапля — Bubulcus ibis
 Зелёная кваква — Butorides striata
 Обыкновенная кваква — Nycticorax nycticorax
 Большая выпь — Botaurus stellaris

Аистовые 

Семейство Аистовые (Ciconiidae) представлено 4 видами:

Ибисовые 
Семейство Ибисовые (Threskiornithidae) представлено 3 видами:

Фламинговые 
Семейство Фламинговые (Phoenicopteridae) представлено одним видом:

Утиные 
Семейство Утиные (Anatidae) представлено следующими видами:
 Dendrocygna javanica
 Cygnus olor
 Cygnus cygnus
 Cygnus columbianus
 Anser albifrons
 Anser erythropus
 Anser anser
 Branta ruficollis
 Alopochen aegyptiacus
 Tadorna ferruginea
 Tadorna tadorna
 Anas penelope
 Anas strepera
 Anas crecca
 Anas capensis
 Anas platyrhynchos
 Anas acuta
 Anas erythrorhyncha
 Anas querquedula
 Anas clypeata
 Marmaronetta angustirostris
 Netta rufina
 Netta erythrophthalma
 Aythya ferina
 Aythya nyroca
 Aythya fuligula
 Aythya marila
 Somateria mollissima
 Clangula hyemalis
 Melanitta fusca
 Bucephala clangula
 Mergellus albellus
 Mergus serrator
 Mergus merganser
 Oxyura leucocephala

Скопиные 
Семейство Скопиные (Pandionidae) представлено одним видом:

Ястребиные 
Семейство Ястребиные (Accipitridae) представлено следующими видами:
 Pernis apivorus
 Pernis ptilorhynchus
 Elanus caeruleus
 Milvus milvus
 Milvus migrans
 Haliaeetus albicilla
 Gypaetus barbatus
 Neophron percnopterus
 Gyps fulvus
 Aegypius monachus
 Torgos tracheliotus
 Змееед  (Circaetus gallicus) - гнездящийся, пролетный и зимующий вид 
 Terathopius ecaudatus
 Circus aeruginosus
 Circus cyaneus
 Circus macrourus
 Circus pygargus
 Melierax metabates
 Accipiter badius
 Accipiter brevipes
 Accipiter nisus
 Accipiter gentilis
 Обыкновенный канюк (Buteo buteo) - гнездящийся, пролетный и зимующий вид
 Курганник (Buteo rufinus) - гнездящийся, пролетный и зимующий вид
 Мохноногий канюк (Buteo lagopus) - редкий залётный вид
 Aquila pomarina
 Aquila clanga
 Aquila rapax
 Aquila nipalensis
 Aquila heliaca
 Aquila chrysaetos
 Aquila verreauxii
 Aquila fasciatus
 Aquila pennatus

Соколиные 
Семейство Соколиные (Falconidae) представлено следующими видами:
 Falco naumanni
 Falco tinnunculus
 Falco vespertinus
 Falco eleonorae
 Falco concolor
 Falco columbarius
 Falco subbuteo
 Falco biarmicus
 Falco cherrug
 Falco pelegrinoides
 Falco peregrinus

Фазановые 
Семейство Фазановые (Phasianidae) представлено следующими видами:
 Alectoris chukar
 Ammoperdix heyi
 Francolinus francolinus
 Coturnix coturnix

Журавли 
Семейство Журавли (Gruidae) представлено 2 видами:

Пастушковые 
Семейство Пастушковые (Rallidae) представлено следующими видами:
 Rallus aquaticus
 Crex crex
 Porzana parva
 Porzana pusilla
 Porzana porzana
 Porphyrio porphyrio
 Gallinula chloropus
 Fulica atra

Дрофиные 
Семейство Дрофиные (Otididae) представлено следующими видами:

Цветные бекасы 
Семейство Цветные бекасы (Rostratulidae) представлено одним видом:

Ржанкообразные 
Семейство Рачьи ржанки (Dromadidae) представлено следующими видами:

Чайковые 
Семейство Чайковые (Laridae) представлено следующими видами:

Кулики-сороки 
Семейство Кулики-сороки (Haematopodidae) представлено одним видом:

Шилоклювковые 
Семейство Шилоклювковые (Recurvirostridae) представлено следующими видами:

Burhinidae 
 Burhinus oedicnemus

Glareolidae (Тиркушковые) 
 Cursorius cursor
 Glareola pratincola
 Glareola maldivarum
 Glareola nordmanni

Charadriidae 
 Vanellus vanellus
 Vanellus spinosus
 Vanellus tectus
 Vanellus indicus
 Vanellus gregarius
 Vanellus leucurus
 Pluvialis fulva
 Pluvialis apricaria
 Pluvialis squatarola
 Charadrius hiaticula
 Charadrius dubius
 Charadrius pecuarius
 Charadrius alexandrinus
 Charadrius mongolus
 Charadrius leschenaultii
 Charadrius asiaticus
 Charadrius morinellus

Scolopacidae 
 Scolopax rusticola
 Lymnocryptes minimus
 Gallinago stenura
 Gallinago media
 Gallinago gallinago
 Limnodromus scolopaceus
 Limosa limosa
 Limosa lapponica
 Numenius phaeopus
 Numenius tenuirostris
 Numenius arquata
 Tringa erythropus
 Tringa totanus
 Tringa stagnatilis
 Tringa nebularia
 Tringa flavipes
 Tringa ochropus
 Tringa glareola
 Xenus cinereus
 Actitis hypoleucos
 Arenaria interpres
 Calidris tenuirostris
 Calidris canutus
 Calidris alba
 Calidris pusilla
 Calidris ruficollis
 Calidris minuta
 Calidris temminckii
 Calidris subminuta
 Calidris fuscicollis
 Calidris bairdii
 Calidris melanotos
 Calidris ferruginea
 Calidris alpina
 Limicola falcinellus
 Philomachus pugnax
 Phalaropus lobatus
 Phalaropus fulicarius

Stercorariidae 
 Stercorarius maccormicki
 Stercorarius skua
 Stercorarius pomarinus
 Stercorarius parasiticus
 Stercorarius longicaudus

Sternidae 
 Sterna nilotica
 Sterna caspia
 Sterna bengalensis
 Sterna sandvicensis
 Sterna bergii
 Sterna dougallii
 Sterna hirundo
 Sterna paradisaea
 Sterna albifrons
 Sterna saundersi
 Sterna repressa
 Sterna anaethetus
 Sterna fuscata
 Chlidonias hybridus
 Chlidonias leucopterus
 Chlidonias niger

Rynchopidae 
 Rynchops flavirostris

Рябковые 
 Pterocles alchata
 Pterocles senegallus
 Pterocles orientalis
 Pterocles coronatus
 Pterocles lichtensteinii

Columbidae 
 Columba livia
 Columba oenas
 Columba palumbus
 Streptopelia turtur
 Streptopelia orientalis
 Streptopelia decaocto
 Streptopelia roseogrisea
 Streptopelia senegalensis
 Oena capensis

Psittacidae 
 Psittacula krameri
 Myiopsitta monachus

Cuculidae 
 Clamator glandarius
 Cuculus canorus
 Cuculus horsfieldi
 Chrysococcyx caprius

Tytonidae 
 Tyto alba

Strigidae 
 Otus brucei
 Otus senegalensis
 Otus scops
 Otus sunia
 Bubo bubo
 Bubo ascalaphus
 Ketupa zeylonensis
 Strix aluco
 Strix butleri
 Athene noctua
 Asio otus
 Asio flammeus

Caprimulgidae 
 Caprimulgus europaeus
 Caprimulgus aegyptius
 Caprimulgus nubicus

Apodidae 
 Tachymarptis melba
 Apus apus
 Apus pallidus
 Apus affinis

Alcedinidae 
 Alcedo atthis
 Halcyon smyrnensis
 Ceryle rudis

Meropidae 
 Малая зелёная щурка (Merops orientalis) 
 Зелёная щурка (Merops persicus) 
 Золотистая щурка (Merops apiaster)

Coraciidae 
 Coracias garrulus

Upupidae 
 Upupa epops

Picidae 
 Jynx torquilla
 Dendrocopos syriacus

Alaudidae 
 Eremopterix nigriceps
 Eremopterix signata
 Ammomanes cincturus
 Ammomanes deserti
 Alaemon alaudipes
 Ramphocoris clotbey
 Melanocorypha calandra
 Melanocorypha bimaculata
 Calandrella brachydactyla
 Calandrella acutirostris
 Calandrella rufescens
 Eremalauda dunni
 Galerida cristata
 Lullula arborea
 Alauda arvensis
 Alauda gulgula
 Eremophila alpestris
 Eremophila bilopha

Hirundinidae 
 Riparia riparia
 Riparia paludicola
 Ptyonoprogne rupestris
 Ptyonoprogne fuligula
 Hirundo rustica
 Hirundo aethiopica
 Cecropis daurica
 Delichon urbica

Motacillidae 
 Motacilla alba
 Motacilla citreola
 Motacilla flava
 Motacilla cinerea
 Anthus richardi
 Anthus campestris
 Anthus godlewskii
 Anthus similis
 Anthus trivialis
 Anthus hodgsoni
 Anthus pratensis
 Anthus cervinus
 Anthus spinoletta
 Anthus rubescens

Pycnonotidae 
 Pycnonotus xanthopygos
 Pycnonotus leucogenys

Regulidae 
 Regulus regulus

Bombycillidae 
 Bombycilla garrulus

Hypocoliidae 
 Hypocolius ampelinus

Troglodytidae 
 Troglodytes troglodytes

Prunellidae 
 Prunella collaris
 Prunella ocularis
 Prunella atrogularis
 Prunella modularis

Turdidae 
 Monticola saxatilis
 Monticola solitarius
 Turdus torquatus
 Turdus merula
 Turdus obscurus
 Turdus ruficollis
 Turdus naumanni
 Turdus pilaris
 Turdus iliacus
 Turdus philomelos
 Turdus viscivorus

Cisticolidae 
 Cisticola juncidis
 Scotocerca inquieta
 Prinia gracilis

Sylviidae 
 Cettia cetti
 Locustella naevia
 Locustella certhiola
 Locustella fluviatilis
 Locustella luscinioides
 Acrocephalus melanopogon
 Acrocephalus schoenobaenus
 Acrocephalus agricola
 Acrocephalus scirpaceus
 Acrocephalus dumetorum
 Acrocephalus palustris
 Acrocephalus arundinaceus
 Acrocephalus orientalis
 Acrocephalus stentoreus
 Acrocephalus griseldis
 Hippolais caligata
 Hippolais pallida
 Hippolais languida
 Hippolais olivetorum
 Hippolais icterina
 Phylloscopus trochilus
 Phylloscopus collybita
 Phylloscopus sindianus
 Phylloscopus orientalis
 Phylloscopus sibilatrix
 Phylloscopus fuscatus
 Phylloscopus schwarzi
 Phylloscopus proregulus
 Phylloscopus inornatus
 Phylloscopus humei
 Phylloscopus trochiloides
 Sylvia atricapilla
 Sylvia borin
 Sylvia communis
 Sylvia curruca
 Sylvia nana
 Sylvia nisoria
 Sylvia crassirostris
 Sylvia leucomelaena
 Sylvia rueppelli
 Sylvia cantillans
 Sylvia melanocephala
 Sylvia melanothorax
 Sylvia mystacea
 Sylvia conspicillata

Muscicapidae 
 Muscicapa striata
 Ficedula hypoleuca
 Ficedula albicollis
 Ficedula semitorquata
 Ficedula parva
 Erithacus rubecula
 Luscinia luscinia
 Luscinia megarhynchos
 Luscinia svecica
 Tarsiger cyanurus
 Irania gutturalis
 Cercotrichas galactotes
 Cercotrichas podobe
 Phoenicurus erythronota
 Phoenicurus ochruros
 Phoenicurus phoenicurus
 Saxicola maura
 Saxicola rubetra
 Saxicola rubicola
 Saxicola caprata
 Oenanthe leucopyga
 Oenanthe monacha
 Oenanthe leucura
 Oenanthe oenanthe
 Oenanthe lugens
 Oenanthe finschii
 Oenanthe picata
 Oenanthe moesta
 Oenanthe pleschanka
 Oenanthe cypriaca
 Oenanthe hispanica
 Oenanthe xanthoprymna
 Oenanthe deserti
 Oenanthe isabellina
 Чернохвостый скромный чекан, Oenanthe melanura

Timaliidae 
 Turdoides squamiceps

Paradoxornithidae 
 Panurus biarmicus

Paridae 
 Poecile lugubris
 Periparus ater
 Parus major

Sittidae 
 Sitta europaea
 Sitta neumayer

Tichodromidae 
 Tichodroma muraria

Remizidae 
 Remiz pendulinus

Nectariniidae 
 Cinnyris oseus

Oriolidae 
 Oriolus oriolus

Laniidae 
 Lanius collurio
 Lanius isabellinus
 Lanius schach
 Lanius meridionalis
 Lanius minor
 Lanius nubicus
 Lanius senator

Corvidae 
 Garrulus glandarius
 Pica pica
 Pyrrhocorax pyrrhocorax
 Pyrrhocorax graculus
 Corvus monedula
 Corvus splendens
 Corvus frugilegus
 Corvus ruficollis
 Corvus rhipidurus
 Corvus corax
 Corvus cornix

Sturnidae 
 Acridotheres tristis
 Acridotheres burmannicus
 Pastor roseus
 Sturnus vulgaris
 Onychognathus tristramii

Estrildidae 
 Euodice malabarica

Emberizidae 
 Emberiza citrinella
 Emberiza leucocephalos
 Emberiza cia
 Emberiza cineracea
 Emberiza hortulana
 Emberiza caesia
 Emberiza striolata
 Emberiza pusilla
 Emberiza rustica
 Emberiza aureola
 Emberiza melanocephala
 Emberiza bruniceps
 Emberiza schoeniclus
 Emberiza calandra

Fringillidae 
 Fringilla coelebs
 Fringilla montifringilla
 Carpodacus erythrinus
 Carpodacus synoicus
 Loxia curvirostra
 Carduelis chloris
 Carduelis spinus
 Carduelis carduelis
 Carduelis cannabina
 Serinus pusillus
 Serinus serinus
 Serinus syriacus
 Coccothraustes coccothraustes
 Rhodopechys sanguinea
 Bucanetes githaginea
 Rhodospiza obsoleta

Passeridae 
 Passer domesticus
 Passer hispaniolensis
 Passer moabiticus
 Passer montanus
 Petronia xanthocollis
 Petronia petronia
 Carpospiza brachydactyla

Примечания

Литература 
 Clements, James F. Birds of the World: a Checklist. Cornell University Press, 2000, 880. ISBN 0934797161.
 Arnold, Paula (1962) (in Hebrew and English). Birds of Israel. Shalit Publishers Ltd., Haifa, Israel pp. 106.
 Shirihai, H. (1996). The Birds of Israel. — Academic Press, London. — 876 pp. ISBN 978-0-126-40255-1

См. также 
 Эндемизм у птиц

Ссылки 
 www.bsc-eoc.org

Израиль
Израиль
птицы